Branič može značiti:

 Branič (nogomet)
 Branič (košarka)
 Branič-kula